Это полный список серий мультипликационного сериала «Дарья».

Обзор серий

Эпизоды

Пилотная серия (не выходила на экраны)

Первый сезон (1997) 

В России официально не вещался. Значительно отличается от других сезонов тем, что Дарья показана в нём неким «серым кардиналом», манипулирующим окружающими при помощи интеллектуального превосходства — иногда до «мультяшности» гипертрофированно, что роднит первый сезон с сериалом «Бивис и Баттхед».

Второй сезон (1998)

Третий сезон (1999)

Четвёртый сезон (2000)

Пятый сезон (2001) 
Переходом от событий четвёртого сезона, где подруги Дарья и Джейн поругались, служит полнометражный фильм «А скоро осень?», по итогам которого они восстанавливают свою дружбу, и Джейн примиряется с тем, что Том становится парнем Дарьи.

Полнометражные мультфильмы

Примечания

Ссылки 

Дарья
Дарья